Tina (tijdschrift), een meisjesweekblad
Tina (band), een J-popband
Tina: de Tina Turner musical
Tina (Missouri), een plaats in de staat Missouri in de Verenigde Staten
There Is No Alternative (er is geen alternatief), een uitspraak van Margaret Thatcher

Personen met deze voornaam 
Tina is een meisjesnaam afgeleid van Martinus. De volgende personen hebben deze voornaam:
Tina Bride
Tina Cousins
Tina Demeester
Tina Dico
Tina Fey
Tina Fischer
Tina Karol
Tina Knowles
Tina Louise
Tina Maerevoet
Tina Modotti
Tina Reynolds
Tina Turner
Tina Weymouth
Tina Yothers